Владислав Мефодьевич Шаповалов (30 ноября 1925 — 6 ноября 2020, Белгород) — русский писатель и публицист. Член Союза писателей СССР (1980).

Биография 
Родился в 1925 году в селе Васильковка Днепропетровской области Украинской ССР, в семье сельских фельдшеров. Через 10 лет семья переехала в Днепропетровск.

Участник Великой Отечественной войны. Прибавив себе год, в 1943-м записался в РККА, здесь был принят в комсомол, на фронте с апреля 1944-го: рядовой, номер расчёта роты противотанковых ружей 828-го стрелкового полка 197-й стрелковой дивизии, воевал на 1-ом Украинском фронте, при форсировании Вислы был тяжело ранен.

В момент отражения контратаки противника в ночь на 3 августа 1944 года под ураганным артиллерийско-миномётным огнём противника доставил срочное боевое приказание и лично уничтожил 6 гитлеровцев.

Награждён Орденом Отечественной войны I степени (1985), медалями «За отвагу» (1944) и «За победу над Германией» (1945).

Вернувшись с войны, поступил на филологический факультет Днепропетровского госуниверситета, который окончил в 1952 году.

В 1952—1982 годах — 30 лет — работал учителем, завучем, директором сельской школы в Курской области.

В 1960-х годах занялся литературной деятельностью, получил признание как автор книг для детей. В 1980 году принят в члены Союза писателей СССР.

В 1982 году переехал в Белгород, активно работал в местной писательской организации.

Выступая против «перестройки» занимался публицистикой, в 1990 году подписал «Письмо 74-х».

В 1991 году занялся издательской деятельностью, организовал выпуск свыше 100 книг белгородских авторов.

С 1997 года — главный редактор белгородского литературного журнала «Звонница».

Известный как детский писатель, в позднем творчестве обратился к теме Великой Отечественной войны — повесть «Серые великаны» (1988), романы «Белые берега» (1989, журнал «Подъем», № 5-6), «По всей линии фронта» (2003), «Четвёртое поле» (2015).

Я считаю самым главным праздником День Победы. Столько для нее сделано… Все, что написано и снято о войне, и в малой доле не передает того ужаса, что она несет. Мы победили, но рано успокаиваться. Полная Победа наступит тогда, когда станут люди жить свободно и счастливо. Заканчиваю жизнь в трудное для страны время. Сейчас самым нужным и дефицитным для людей стала правда, к которой я и стремлюсь по мере своих скромных сил.

Творчество 
Автор более 30 книг для детей.

Дебютировал в 1963 году повестью «Мишка», опубликованной в киевском журнале «Пионерия». Затем последовали повести «Старый букварь» (1967), «Зачарованный бор» (1976), «Медвяный звон» (1982) и сборник рассказов «Дедушкины вечера» (1988).

Повесть «Старый букварь» выдержала девять переизданий в полмиллиона экземпляров, переведена на испанский, португальский, нидерландский языки.

Повесть «Медвяный звон» отмечена премией журнала «Подъем» за 1982 год, получила диплом Госкомиздата РСФСР как лучшее художественное произведение для детей и юношества.

Повесть «Зачарованный бор» отмечена премией журнала «Пионер» и Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Библиография 
 Мишка: Повести / Худож. А. Г. Слепков. — Воронеж, 1978. — 103 с.
 Зачарованный бор: Повести / Худож. Г. Бабенко. — Воронеж, 1979. — 115 с.
 Старый букварь: повесть / Рис. Г. Акулова. — Москва: Детская литература, 1980. — 95 с.
 Живите весело на свете. Дедушкины вечера: Повести, рассказы. / Худож. В. Кузьмин. — Воронеж, 1982. — 151 с.
 Медвяный звон: поэма / Ил. Г. Мазурина. — Москва: Детская литература, 1982. — 127 с.
 Весны детства: повести и рассказы / Худож. С. Косенков. — Воронеж, 1985. — 287 с.
 Медвяный звон: поэма / Худож. С. Косенков. — Москва: Детская литература, 1988. — 127 с.
 Дедушкины вечера: повесть и рассказы / Рис. А. Веркау. — Москва: Детская литература, 1988. — 220 с.
 Серые великаны: повесть / Худож. В. А. Пресняков. — Воронеж, 1988. — 254 с.
 Чудесный мотылек: рассказ. — Белгород: Шаповалов, 1991. — 15 с.
Шаповалов В.М. Живая палитра.- Белгород: [Без издательства] ; издатель В. Шаповалов, 1992.- 15, [1] с.: ил.- ISBN 5-88092-002-Х
 Фотография ветра: рассказы. — Белгород: Шаповалов, 1995. — 14 с.
 Руки матери: рассказ. — Белгород: Лит КараВан, 2013. — 61 с.

Публицистика 
Автор около 300 статей на литературные, общественные и политические темы.

Как публицист выступил раньше, чем как писатель, — в 1962 году в «Учительской газете» была опубликована его статья «Для детей — хорошо, а для взрослых?» о специфике преподавания материала в школах рабочей молодёжи; автор статей в газете «Курская правда», в центральной московской газете «Правда» печатались его заметки о курских комбайнёрах.

После переезда в Белгород статьи регулярно появлялись на страницах газеты «Белгородская правда».

Во время «перестройки» публиковался по злободневным темам в центральных газетах и журналах.

Некоторые статьи:
 Мы и наши дети (О идеологии СССР и «холодной войне») // Белгородская правда, 3 декабря 1983
 Гласность при закрытых дверях // Литературная Россия, 9 октября 1987
 Сверхтиражи и «голодный паек» // Литературная Россия, 8 декабря 1989
 Землепродавцы (О приватизации земли) // Советская Россия, 21 декабря 1990
 Кто нас учит русскому языку // Молодая гвардия, № 2, 1991
 В крутое время // Красная звезда, 18 сентября 1991
 Нет оправдания // Советская Россия, 17 марта 1992
 Кому нужны войны? // Белгородская правда, 22 февраля 1996
 Землепродавцы (о проекте закона «Об обороте земель селхоз назначения») // Белгородская правда, 11 июня 2002
 К будущему — через прошлое! (О теме воссоединения Украины с Россией) // Звонница, № 5, 2004

Награды 
 Медаль «За отвагу» (1944)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Орденом Отечественной войны I степени (1985)
 Юбилейные медали к юбилеям Вооружённых Сил СССР и ко Дню Победы, в том числе «70 лет Победы»
 Знак Министерства культуры России «За достижения в культуре».
 Медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» 1-й степени (2010)
 Почётный гражданин Белгородской области (2013)

Источники 
 Владислав Мефодьевич Шаповалов //Русские писатели, современная эпоха / Вячеслав В. Огрызко. — Литературная Россия, 2004 −544 с. — стр. 519
 Владислав Мефодьевич Шаповалов // Антология современной литературы Белгородчины / Валерий Николаевич Черкесов. — Белгород: Издательство В. М. Шаповалова, 1993. — 295 с. -стр. 71-72
Владислав Мефодьевич Шаповалов // Писатели Белогорья. В 3-х томах. Т. 1. Проза. — Белгород: Константа, 2014. Стр. 632
 Шаповалов Владислав Мефодьевич: к 90-летию со дня рождения: биобиблиогр. указ. / БГУ; сост.:Т. Н. Кублова, В. Д. Мысливцева; гл. ред. Н. П. Рожкова. — Белгород: ИЦ БГУНБ, 2015. −106 с.
 Фронтовик, педагог, писатель // Газета «Наш Белгород», № 47(1631)
 Наш край дал ему крылья // Белгородская правда, № 181, 10.12.2010
 Владимир Калуцкий — Пятый евангелист, 2015
 Николай Асыка — У четвёртого поля // БелПресса, 29 августа 2015
 Наградной лист на Медаль «За отвагу» // ОБД «Подвиг народа»
Владислав Мефодьевич Шаповалов. Страница на портале «Литературная Белгородчина»

Примечания 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Выпускники Днепровского национального университета
Педагоги СССР
Детские писатели СССР
Члены Союза писателей СССР
Персоналии:Белгород